Skoki narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1948 – zawody olimpijskie w skokach narciarskich przeprowadzone 7 lutego 1948 roku w ramach igrzysk w Sankt Moritz.

Podczas igrzysk rozegrany został jeden konkurs skoków narciarskich. Były to zawody indywidualne na skoczni Olympiaschanze w Sankt Moritz o punkcie konstrukcyjnym umieszczonym na 68 metrze. Najlepszym zawodnikiem okazał się Petter Hugsted i tym samym wywalczył złoto olimpijskie, srebro zdobył Birger Ruud, a brąz – Thorleif Schjelderup.

Łącznie w zawodach wystartowało 49 skoczków narciarskich z czternastu krajów. Najmłodszym zawodnikiem, który wziął udział w konkursie olimpijskim, był Zdeněk Remsa (19 lat i 40 dni), natomiast najstarszym – Pál Ványa (43 lata i 239 dni).

Po raz piąty skoczkowie narciarscy rywalizowali o medale igrzysk olimpijskich, natomiast w Sankt Moritz miało to miejsce po raz drugi. Wcześniej igrzyska odbyły się w Szwajcarii w 1928 roku.

Wyniki konkursu (07.02.1948)

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Dyscypliny rozgrywane podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1948
1948